Сан-Хуа́н (San Juan) — округ в штате Нью-Мексико в США. Административный центр округа — город Ацтек. Крупнейший населённый пункт — город Фармингтон.

История 
Округ Сан-Хуан был образован в 1887 году.

География 
Расположен в северо-западной части штата Нью-Мексико.

Согласно данным Бюро переписи населения США, общая площадь территории округа составляет , из которых водная поверхность занимает  и составляет .

Национальные охраняемые зоны 
 Национальный монумент «Ацтекские руины»
 Национальный исторический парк Чако

Основные автомагистрали 
  U.S. Route 64
  U.S. Route 491 (formerly )
  U.S. Route 550
  New Mexico State Road 516
 New Mexico State Road 371

Прилегающие территории

Демография 
Согласно данным Бюро переписи населения США, население округа составляло:
 по переписи 2010 года —  человека.
 по переписи 2000 года —  человека.

Округа Нью-Мексико